Matthai ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Matthai (1853/1855–1924), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Horst Matthai Quelle (1912–1999), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Matthäi